Omloop ist der Familienname folgender Personen:

 Geert Omloop (* 1974), belgischer Radrennfahrer
 Laura Omloop (* 1999), belgische Sängerin und Jodlerin
 Marcel Omloop (* 1949), belgischer Radrennfahrer
 Wim Omloop (* 1971), belgischer Radrennfahrer

Omloop steht weiter für verschiedene Radrennen, vor allem in Flandern:

 Omloop der Kempen
 Omloop Het Nieuwsblad
 Omloop van het Houtland
 Omloop Vlaamse Scheldeboorden